Municipio de Dundee puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dundee (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.
 Municipio de Dundee (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Dundee (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.